Lake Lillian — cidade nos EUA
Rainha Lillian — personagem de desenhos animados

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos